Crossgates steht für:

 Crossgates (Cumbria), England
 Crossgates (Fife), eine Ortschaft in Schottland
 Crossgates (North Yorkshire), England
 Crossgates (Powys), eine Ortschaft in Wales
 Cross Gates (Leeds), ein Stadtteil im Osten der Stadt
 Crossgates Mall, ein Einkaufszentrum in den USA